Das Dameneinzel der French Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Iva Majoli. Das Finale bestritten Arantxa Sánchez Vicario und Monica Seles, welches Sánchez Vicario in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1998